Талицкий район — название административных единиц в СССР и России

 Талицкий район — район Свердловской области, образует Талицкий городской округ
 Талицкий район — район Воронежской и Липецкой областей, существовавший в 1938—1956 годах